Schalmey ist:
 Schalmei, andere Schreibweise
 Szalmia (Polen) mit altem deutschen Namen, Ort im ehemaligen Landkreis Braunsberg, Ermland, Ostpreußen, heute Wüstung